Siedliska ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Siedliska (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, bis 1938: Schedlisken, 1938 bis 1945 Sonnau, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Siedliska (Pasym), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1938: Freythen, 1938 bis 1945 Freithen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Siedliska (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1938: Schedlisken, 1938 bis 1945 Dankfelde, Kreis Lötzen, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Siedliska (Kawęczyn), Dorf im Powiat Turecki
 Siedliska (Sompolno), Dorf im Powiat Koniński

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Siedliska (Bobowa), Dorf im Powiat Gorlicki
 Siedliska (Koniusza), Dorf im Powiat Proszowicki
 Siedliska (Koszyce), Dorf im Powiat Proszowicki
 Siedliska (Miechów), Dorf im Powiat Miechowski
 Siedliska (Tuchów), Dorf im Powiat Tarnowski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Siedliska (Skępe), Dorf im Powiat Lipnowski
 Siedliska (Szubin), Dorf im Powiat Nakielski

 Woiwodschaft Łódź:
 Siedliska (Sokolniki), Dorf im Powiat Wieruszowski

 Woiwodschaft Lublin:
 Siedliska (Józefów), Dorf im Powiat Biłgorajski
 Sieldiska (Kamionka), Dorf im Powiat Lubartowski
 Siedliska (Lubycza Królewska), Dorf im Powiat Tomaszowski
 Siedliska (Wojcieszków), Dorf im Powiat Łukowski
 Siedliska (Wyryki), Dorf im Powiat Włodawski
 Siedliska (Zamość), Dorf im Powiat Zamojski

 Woiwodschaft Masowien:
 Siedliska (Piaseczno), Dorf im Powiat Piaseczyński

 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Siedliska (Miłkowice), Dorf im Powiat Legnicki, bis 1945: Siegendorf, Kreis Goldberg-Haynau, Schlesien

 Woiwodschaft Oppeln:
 Siedliska (Dąbrowa), Dorf im Powiat Opolski, bis 1936: Schedliske, 1936 bis 1945 Waldsiedel, Kreis Falkenberg O.S., Schlesien
 Siedliska (Zębowice), Dorf im Powiat Oleski, bis 1936: Frei Pipa, 1936 bis 1945 Freihäuser, Kreis Rosenberg O.S., Schlesien

 Woiwodschaft Podkarpackie:
 Siedliska (Lubenia), Dorf im Powiat Rzeszowski
 Siedliska (Medyka), Dorf im Powiat Przemyski
 Siedliska (Nozdrzec), Dorf im Powiat Brzozowski

 Woiwodschaft Schlesien:
 Siedliska (Kuźnia Raciborska), Dorf im Powiat Raciborski
 Siedliska (Szczekociny), Dorf im Powiat Zawierciański

 Ukraine:
 Sidlyschtsche, Dorf im Oblast Iwano-Frankiwsk

Siedliska ist der Familienname folgender Personen:
 Natalia Siedliska (* 1995), deutsche Tennisspielerin

Siehe auch:
 Czyżew-Siedliska
 Siedliska Drugie, Siedliska Pierwsze, Siedliska Sławęcińskie, Siedliska Żmigrodzkie
 Siedliska-Bogusz